Le Sonnet 41 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THoſe pretty wrongs that liberty commits,
When I am ſome-time abſent from thy heart,
Thy beautie,and thy yeares full well befits,
For ſtill temptation followes where thou art.
Gentle thou art,and therefore to be wonne,
Beautious thou art,therefore to be aſſailed.
And when a woman woes,what womans ſonne,
Will ſourely leaue her till he haue preuailed.
Aye me,but yet thou mighſt my ſeate forbeare,
And chide thy beauty,and thy ſtraying youth,
Who lead thee in their ryot euen there
Where thou art forſt to break a two-fold truth:
   Hers by thy beauty tempting her to thee,
   Thine by thy beautie beeing falſe to me.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

041